Das Skilling Open war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 22. November bis zum 30. November 2020 stattfand. Es war das erste Turnier der Champions Chess Tour 2021.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in zehn Sprachen kommentiert.

Modus 

Für das Turnier war ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar ausgelobt, 30.000 Dollar davon erhielt der Sieger.

Teilnehmer

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 22. November bis 24. November statt.

Die ersten acht Spieler waren für das Viertelfinale qualifiziert. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 
Die Play-offs fanden vom 25. November bis 30. November statt.

*Entscheidung ist in der dritten Partie durch eine Armageddon-Partie gefallen.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der Skilling Open
 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2020